Stortretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stortretjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (4,39 ha)
Stortretjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn